KNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kindamba (Congo)